Radbod est un nom propre qui peut désigner :

Prénom ou patronyme
Radbod est un prénom masculin désuet.

Radbod peut être aussi un patronyme.

Saint chrétien
 Radbod d'Utrecht († 917), ou Radboud, originaire de Cologne, évêque d'Utrecht aux Pays-Bas ; fêté le 29 novembre.

Autres ecclésiastiques
 Radbod de Trèves, archevêque de Trèves.
 Radbod Ier, évêque de Noyon de 989 à 997.
 Radbod, évêque de Sées de 1025 à 1032, père de Guillaume Bonne-Âme, archevêque de Rouen.
 Radbod II, évêque de Noyon de 1068 à 1098.

Souverains
 Radbod († 719), ou Ratbod ou Redbad est un roi ou duc des Frisons qui a régné sur la Frise de 679 environ, à sa mort en 719.

Références